Tadeusz Gutowski (1898–1919) – podporucznik Wojska Polskiego II RP, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Gutowski (ur. 1955) – polski działacz sportowy, trener II klasy koszykówki i lekkoatletyki
 Tadeusz Gutowski (1918–1994) – polski technolog, poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji